Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der U-19-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2004. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Australien

Deutschland

Kanada

Thailand

Gruppe B

Brasilien

China

Italien

Nigeria

Gruppe C

Russland

Spanien

Südkorea

USA

Weblinks 
 Kaderübersicht der Teilnehmenden Mannschaften

Kader
Kaderliste